Onderdistrict in Indonesië
 Nibung (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Nibung (Koba), een plaats in het regentschap Bangka Tengah in de provincie Banka-Billiton
 Nibung (Puding Besar), een plaats in het regentschap Banka in de provincie Banka-Billiton
 Nibung (Batang Masumai), een plaats in het regentschap Merangin in de provincie Jambi
 Nibung (Gunung Pelindung), een plaats in het regentschap Lampung Timur in de provincie Lampung
 Nibung (Lintang Kanan), een plaats in het regentschap Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra